Net har flere betydninger:
 Net er snore forbundet i større masker, typisk til at fange fisk. Se Net (redskab).
 Net er (metal)tråde forbundet som ovenfor, typisk anvendt til indhegning eller afskærmning. Se hegn.
 Net er et andet ord for fin. Se Fin (udseende).
 Datanet bruges til datakommunikation som f.eks internettet.
 Telefonnet. Net af telefonledninger. Både lokalt og globalt.
 .NET (Microsoft) – Microsofts programmeringsværktøj rettet mod internettet.
 .net er et internet-topdomæne.
 Net er Neuroendokrin Tumor.

Se også 
 Nettet – et stjernebillede.

Referencer 

tr:.NET